era como eram conhecidos os membros de uma linhagem familiar dentro do Seiwa Genji que se estabeleceram na Província de Kawachi a partir de 1017, e que por sua vez era parte dos vários ramos do Clã Minamoto, um dos mais famosos clãs da História do Japão.

Descendentes de Minamoto no Yorinobu (968-1048), o Kawachi Genji teve integrantes do porte de Minamoto no Yoshiie (1041-1108), que lutou na Guerra Zenkunen e na Guerra Gosannen e foi o ancestral comum de quase todos os grandes generais Minamoto que participaram das Guerras Genpei a partir da qual os Minamoto ficaram famosos.

Arvore Genealógica do Kawachi Genji 

Legenda: As linhas sólidas representam relação de sangue; linhas tracejadas representam adoções. O asterisco indica um monge (que não estava autorizado a manter o nome Minamoto)

Kawachi Genji